Het tennistoernooi Australian Open werd in 2016 bij de vrouwen voor de 90e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 18 tot en met 30 januari 2016.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Serena Williams, bereikte de finale zonder ook maar één set te hebben verloren. In een eindstrijd van drie sets moest zij echter het hoofd buigen voor Angelique Kerber, die nota bene in de eerste ronde op de rand van uitschakeling had gestaan (ze had een matchpoint tegen in haar openingspartij tegen Misaki Doi). Voor het eerst sinds 1999 (toen Steffi Graf op Roland Garros haar laatste grandslamtitel behaalde) heeft een Duitse speelster weer een enkelspeltitel op een grandslamtoernooi gewonnen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2016